Le Peintre dans son atelier est le titre de plusieurs tableaux :
Le Peintre dans son atelier, par Rembrandt en 1628 ;
Le Peintre dans son atelier, par Henri Matisse en 1916-1917.